Ревущие двадцатые — эпоха 1920-х годов в истории США и крупнейших европейских столиц.
 Ревущие двадцатые (Судьба солдата в Америке) — гангстерская драма 1939 года, снятая режиссёром Раулем Уолшем на киностудии Warner Brothers.

См. также 
 Ревущие сороковые